Mashan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Mashan Zhen (köping i Kina), Hubei, 
 Mashan (köping i Kina, Jiangxi), 
 Mashan (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar